L'église Notre-Dame-de-l'Annonciation désigne notamment :

le couvent Saint-Gabriel et église Notre-Dame de l'Annonciation de Berlin ;

l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation d'Ixelles.

l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation d'Allonne ;
 l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation du Blanc-Mesnil ;
 l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation de Lyon ;
 l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation de Vinezac.

Voir aussi 

 
 
 

Notre-Dame Annonciation